Борис Петрович Денике (1885—1941) — советский историк искусства, доктор искусствоведения. Профессор МГУ (1925). Директор Музея восточных культур в Москве. Брат политического деятеля русской эмиграции Ю. П. Денике.

Биография 
Родился в Казани  года. происходил из дворянской семьи.

Окончил Казанскую гимназию и историко-филологический факультет Казанского университета с дипломом 1-й степени (1911). Будучи студентом, выступил с докладом «Влияние форм самобытного деревянного зодчества на развитие русской церковной архитектуры», занимался изучением русской иконописи в допетровскую эпоху. Был оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре истории и теории искусств и в 1913 году был отправлен для совершенствования знаний в Германию.

В 1914 году вернулся в Россию, в 1915 году выдержал магистерские испытания (античное искусство, римские древности, христианское искусство и эстетика) и по прочтении двух пробных лекций в Казанском университете был принят приват-доцентом по кафедре истории и теории искусств. В том же году стал старшим ассистентом при музеях искусств и древностей, нумизматическом и отечествоведения. Тогда же был избран членом Общества истории, археологии и этнографии при Казанском университете. Одновременно состоял научным сотрудником Казанского музея, членом Симбирской губернской учёной архивной комиссии; состоял казначеем Комитета по оказанию помощи беженцам при Казанском университете.

В дальнейшем был исполняющим должность экстраординарного профессора историко-филологического факультета Казанского университета (в должности числился до 1 января 1919 года).

В 1919 году активно участвовал в культурно-общественной жизни колчаковского Омска. Приват-доцент, исполняющий должность профессора омского политехникума. Затем работал в Томске — в секции по делам музеев и охране памятников искусства и старины губернского отдела народного образования (по май 1920 г.). В сентябре 1918 года вместе с частью преподавателей и студентов был эвакуирован в Сибирь и в качестве экстраординарного профессора читал лекции в Омском политехническом институте. С 1 июля 1919 года состоял и.д. экстраординарного профессора по кафедре теории и истории искусств историко-филологического факультета Томского университета.

С 1921 года преподавал в Московском университете (с 1925 года — профессор), а после 1930 года — в Московском институте философии, литературы, истории. В годы работы возглавлял кафедры восточного и античного искусства этнологического факультета (1925–1929), восточного искусства факультета литературы и искусства (1930–1931), преподавал на кафедре истории, читал лекции по истории искусств Азии.  Также являлся действительным членом НИИ искусствознания и археологии при факультете общественных наук (1922–1925).

В 1923 году опубликовал первую на русском языке книгу по истории искусства средневекового мусульманского востока — «Искусство Востока: (Очерк истории мусульманского искусства)» (Казань, 1923).

В 1920-х и 1930-х годах плодотворно сотрудничал в Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), в 1939—1941 годах был сотрудником Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Стал вторым директором Музея восточных культур (ныне Музей искусства народов Востока, Москва).

В сентябре 1926 года состоялась первая археологическая экспедиция музея в Среднюю Азию, где под руководством Б. П. Денике проводились раскопки Старого Термеза. Исследования, продолженные им в 1927 и 1928 годах, дали уникальные материалы из раскопок дворца XII века и других памятников.

Умер 14 октября 1941 года в Раменском.

Сочинения 
 Дульский П. М. Памятники казанской старины: Очерк / Изд. С. В. Соломина. — Казань: Центр. тип., 1914. — 231 с.: 50 снимков видов «Старой Казани». — Прилож.: Археол. этюд, Денике Б. П. О фресках Свияжского Успенского монастыря (с 6 снимками древ. живописи).
 Искусство Востока: : (очерк истории мусульманского искусства: с 11 фототипиями). — Казань: издание Комбината изд-ва и печати, 1923;
 Искусство Средней Азии : 23 иллюстрации : [Сборник статей] / Предисл. И. Н. Бороздина. — Москва : Центральное издательство народов СССР, 1927. — 55, [1] с., 23 с. : ил.; 22 см. — (Художественная культура Востока СССР / Под общей ред. проф. И. Н. Бороздина).
 Китайская архитектура и её отражение в Западной Европе. Предисловие с англ. — М.: РАНИОН, 1929. — 42 с. (совместно с В. В. Згура)
 Япония : [Альбом по архитектуре]. — Москва : Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1935 (тип. им. Сталина). — 103 с. : ил.; 30х24 см. — (Города и страны / Под общей редакцией И. Маца).
 Японская цветная гравюра. — Москва : Изогиз, 1936. — 195 с., 11 л. фронт. ил. : ил.; 21 см.;
 Китай : [Альбом по архитектуре]. — Москва : Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1935. 122 с. : ил.; 30х23 см. — (Города и страны / Под общей редакцией И. Маца).
 Живопись Ирана. — М., 1938;
 
 Искусство Китая. — М.-Л.: Искусство, 1939. — 96 с.
 Краткая история искусства Китая, М. ‒ Л.: Искусство, 1948. — 211 с. (совместно с О. Глухарёвой).

Примечания

Литература 
 Алпаткина Т. Г., Голенищева-Кутузова В. Е. «Автобиографическая канва» Б. П. Денике // Российская археология. 2002. № 2. С. 153—161.
 Алпаткина Т. Г. «Он никогда никому не сделал зла…» (Дневник Б. П. Деннике). — М., ГМВ, 2006. (Памяти Б. П. Денике. Автобиографический дневник и воспоминания друзей).
 
 

 Ян Чжи. "Китайская тема" в творчестве санкт-петербургских архитекторов и декораторов XVIII-XIX веков. //  http://cheloveknauka.com/kitayskaya-tema-v-tvorchestve-sankt-peterburgskih-arhitektorov-i-dekoratorov-xviii-xix-vekovСсылки
 Государственный музей искусства народов Востока — История
 Государственный музей искусства народов Востока — Издания
 Гасырлар авазы - Эхо веков. Научно-документальный журнал : Лидеры меньшевиков — выпускники Казанского университета
 Электронная коллекция «Тысячелетняя Казань»

Ссылки 
 

Историки искусства СССР
Искусствоведы СССР
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели этнологического факультета МГУ
Преподаватели МИФЛИ
Директора музеев СССР
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Преподаватели Томского государственного университета